

Geografia

Pennisi – frazione di Acireale

Persone
Agostino Pennisi di Floristella (1832-1885) – imprenditore e numismatico italiano
Agostino Pennisi Statella (1890-1963) – politico e numismatico italiano
Antonino Pennisi (1954) – filosofo e linguista italiano
David Pennisi (1978) – ex cestista australiano naturalizzato italiano
Francesco Pennisi (1934-2000) – compositore italiano
Francesco Pennisi (1898-1974) – vescovo italiano
Giuseppe Pennisi di Santa Margherita (1880-1965) – avvocato e politico italiano
Michele Pennisi (1946) – vescovo italiano
Pietro Pennisi (1970) – ex tennista italiano
Salvatore Pennisi (1913-1988) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare

Altro
Castello Pennisi di Floristella o Castello Scammacca – edificio di Acireale